

Cinema 
Fuel – film del 2008 diretto da Joshua Tickell

Musica 
Fuel – gruppo musicale rock statunitense
Fuel – EP dei Fuel del 1994	
Fuel – singolo dei Metallica del 1998, dall'album ReLoad
Fuel – album dei Raised Fist del 1998

Videogiochi 
Fuel – videogioco del 2009